Révész László
 Révész László (1889–1965) ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő
 Révész László (1916–1999) jogász, jogtörténész, egyetemi tanár, politikus
 Révész László (?–?) labdarúgó-játékvezető
 Révész László (1928–2009) énektanár, karnagy
 Révész László (1944) agrárközgazdász, polgármester
 Révész László (1960) régész
 Révész László (1962) orgonaművész, tanár

hasonló nevűek
 B. Révész László (1942) Balázs Béla díjas dokumentumfilm-, televíziós rendező
 Révész László László (1957–2021) festőművész, performer